Miera steht für:

 Miera (Kantabrien), Gemeinde in Kantabrien, Spanien
 Miera (Fluss), Fluss in Kantabrien
 Miera (Döbeln), Ortsteil der Stadt Döbeln in Sachsen
 Miera (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten

Miera ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Miera (* 1987), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vicente Miera (* 1940), spanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Mira